Агва Иглесија има више значења:
 Агва Иглесија (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Иглесија (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Иглесија (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Иглесија (Санта Ана Кваутемок), насеље у савезној држави Оахака у Мексику